Дејвид Ојелоуо (; рођен 1. априла 1976. године у Оксфорду) енглески је глумац и продуцент.

Филмографија 

|-
| 2001. || Пас једе пса || -{Dog Eat Dog}- || Си-Џеј || 
|-
| 2005. || Звук грмљавине || -{A Sound of Thunder}- || Пејн || 
|-
| 2005. || Борба за младу || -{The Best Man}- || Грејам|| 
|-
| 2005. || Фатална прељуба || -{Derailed}- || полицајац || 
|-
| 2006. || Како вам драго || -{As You Like It}- || Орландо де Бојс|| 
|-
| 2006. || Последњи краљ Шкотске || -{The Last King of Scotland}- || др Џунџу|| 
|-
| 2008. || Кога волиш? || -{Who Do You Love?}- || Мади Вотерс|| 
|-
| 2009. || Бес || -{Rage}- || Хомер|| 
|-
| 2011. || Планета мајмуна: Почетак || -{Rise of the Planet of the Apes}- || Стивен Џејкобс|| 
|-
| 2011. || Служавке || -{The Help}- || проповедник Грин || 
|-
| 2011. || 96 минута || -{96 Minutes}- || Двејн || 
|-
| 2012. || Јединица црвених репова || -{Red Tails}- || Џо "Муња" Литл|| 
|-
| 2012. || Пискарало || -{The Paperboy}- || Јардли Ејкман|| 
|-
| 2012. || У сред недођије || -{Middle of Nowhere}- || Брајан|| номинација - Награда Спирит за најбољег глумца у споредној улози
|-
| 2012. || Линколн || -{Lincoln}- || Ајра Кларк|| 
|-
| 2012. || Џек Ричер || -{Jack Reacher}- || Емерсон|| 
|-
| 2013. || Батлер || -{The Butler}- || Луис Гејнс || номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
|-
| 2014. || Међузвездани || -{Interstellar}- || директор школе || 
|-
| 2014. || Селма || -{Selma}- || Мартин Лутер Кинг|| номинација - Златни глобус за најбољег главног глумца у играном филму (драма)номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољег глумца у главној улозиноминација - Награда Спирит за најбољег глумца у главној улозиноминација - Награда Сателит за најбољег глумца у главној улози
|-
| 2014. || Најнасилнија година || -{A Most Violent Year}- || Лоренс || 
|-
| 2015. || Заробљена || -{Captive}- || Брајан Николс|| 
|-
| 2015. || Пет ноћи у Мејну || -{Five Nights in Maine}- || Шервин || 
|-
| 2016. || Нина || -{Nina}- || Клифртон Хендерсон|| 
|-
| 2016. || Краљица Катве || -{Queen of Katwe}- || Роберт Катенде|| 
|-
| 2016. || Уједињено краљевство || -{A United Kingdom}- || Серетсе Хама || 
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 1998. || Мејзи Рејн || -{Maisie Raine}- || Сони Макдоналд||1 епизода
|-
| 1998. || Браћа и сестре || -{Brothers and Sisters}- || Лестер Питерс||епизода
|-
| 2002–2004 || Шпијуни || -{Spooks}- || Дени Хантер||26 епизода
|-
| 2005. || Године пролазе || -{As Time Goes By}- || Патрик||2 епизоде
|-
| 2006. || Убиј гласника || -{Shoot the Messenger}- || Џозеф Паскал||ТВ филм
|-
| 2006. || Мајо || -{The Gil Mayo Mysteries}- || Еди Бартон ||1 епизода
|-
| 2007. || Пет дана || -{Five Days}- || Мет Велингс||4 епизоде
|-
| 2008. || Суво грожђе на сунцу || -{A Raisin in the Sun}- || Џозеф Асагеј|| ТВ филм
|-
| 2008. || Страдање || -{The Passion}- || Јосиф из Ариматеје ||епизода
|-
| 2008. || Права дамска детективска агенција || -{The No. 1 Ladies' Detective Agency}- || Кремлин Басанг||1 епизода
|-
| 2009. || Мало острво || -{Small Island}- || Гилберт ||ТВ филм
|-
| 2010. || Крв и нафта|| -{Blood and Oil}- || Кеме Тободо||ТВ филм
|-
| 2011. || Добра жена || -{The Good Wife}- || судија Едвард Велдон ||1 епизода
|-
| 2010–2011 || Зубар Глен Мартин || -{Glenn Martin, DDS}- || Учитељ/Кларенс (глас) ||2 епизоде
|-
| 2013. || Саучесници || -{Complicit}- || Едвард Екубо||ТВ филм
|-
| 2014– || Ратови звезда: Побуњеници || -{Star Wars Rebels}- || Агент Калус (глас) ||17 епизода
|-
| 2014. || Роботско пиле || -{Robot Chicken}- || Себастијан (глас) ||1 епизода
|-
| 2014. || Славуј || -{Nightingale}- || Питер Сноуден||ТВ филмноминација - Златни глобус за најбољег глумца у мини-серији или ТВ филмуноминација - Награда Еми за најбољег главног глумца у мини-серији или филмуноминација - Награда Сателит за најбољег глумца у мини-серији или ТВ филму
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Људи из Оксфорда
Енглески глумци
Добитници награде Сателит